Haab steht für:
 Haab, das Kalendersystem der Maya

Haab ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Haab (* 1962), Schweizer Politiker 
 Otto Haab (1850–1931), Schweizer Augenarzt
 Philipp Heinrich Haab (1758–1833), evangelischer Pfarrer in Schwaigern
 Pierre Haab (1928–2008), Schweizer Physiologe
 Robert Haab (1865–1939), Schweizer Politiker
 Robert Haab (Jurist) (1893–1944), Schweizer Jurist 

HAAB steht für:
 Flughafen Addis Abeba (ICAO-Code), äthiopischer Flughafen
 Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek, eine 1691 in Weimar gegründete Bibliothek
 Hypo Alpe Adria Bank, seit 2006 formal unter dem Namen Hypo Group Alpe Adria

Abkürzung